A HLA (teljes nevén Handball Liga Austria) a legmagasabb osztályú osztrák férfi kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1960 óta rendezik meg, de nagypályán már korábban is volt országos bajnokság. Jelenleg tíz csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a Bregenz Handball, a címvédő az UHK Krems.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Osztrák női kézilabda-bajnokság (első osztály)

Források
Sports 123: Handball: Men: Austria
75 Yahre Österreichischer Handballbund (2000, Bécs, ÖHB saját kiadványa)
Offizielle Handball Liga Austria Website
Endtabellen 1985/86 bis 2000/01
Arbeiter-Zeitung

Kézilabda-bajnokságok
Ausztria sportélete